Пиркгеймер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Пиркгеймер, Виллибальд (1470—1530) — немецкий гуманист.
 Пиркгеймер, Каритас (1467—1532) — католическая монахиня.